Il termine Conferenza di pace di Parigi viene usato per indicare due distinte conferenze che si svolsero al termine delle due guerre mondiali.
 
La Conferenza di pace di Parigi del 1919, che negoziò i trattati che posero fine alla prima guerra mondiale. 
La Conferenza di pace di Parigi del 1947, che negoziò il Trattato di Parigi con gli alleati europei della Germania nella seconda guerra mondiale.